Frans Burman (1628-1679), gelatiniseerd Franciscus Burmannus, ook  Burmannus I genoemd, predikant en hoogleraar theologie te Utrecht, vader van Petrus Burmannus Senior en Frans Burman (1671-1719)
 Frans Burman (1671-1719), predikant en hoogleraar theologie te Utrecht, ook  Burmannus II genoemd, want zoon van Frans Burman (1628-1679) 
 Frans Burman (1694-1764), kolonel van de infanterie, oudste zoon van Petrus Burman(nus) Senior 
 Frans Burman (1708-1793), predikant en hoogleraar theologie te Utrecht, ook  Burmannus III genoemd, want zoon van Frans Burman (1671-1719)
 Frans Pietersz. Burman (1755 of 1756-), dichter, zoon van Pieter Burman Junior